Тест Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, опубликован в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом (). Известен также под названием «пятна Роршаха».

Это один из тестов, применяемых для исследования психики и её нарушений. Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций — испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.

История 
Тест был разработан швейцарским психиатром Германом Роршахом (1884—1922). Роршах обнаружил, что те испытуемые, которые видят правильную симметричную фигуру в бесформенной чернильной кляксе, обычно хорошо понимают реальную ситуацию, способны к самокритике и самоконтролю. Так что специфика восприятия указывает на особенности личности данного индивида.

Изучая самообладание, понимаемое в основном как господство над эмоциями, Роршах использовал чернильные кляксы разных цветов (красного, пастельных оттенков) и разной насыщенности серого и чёрного, чтобы ввести факторы, обладающие эмоциональным воздействием. Взаимодействие интеллектуального контроля и возникающей эмоции определяет то, что испытуемый видит в кляксе. Роршах обнаружил, что лица, различное эмоциональное состояние которых было известно из клинических наблюдений, действительно по-разному реагируют на цвета и оттенки.

Наиболее оригинальное и важное открытие Роршаха, относящееся к психодинамике, это Bewegung, или ответ, в котором используется движение. Некоторые испытуемые видели в чернильных кляксах движущиеся человеческие фигуры. Роршах обнаружил, что среди здоровых индивидов это чаще всего характерно для тех, кому свойственно богатое воображение, и среди лиц с психическими отклонениями — для тех, кто предрасположен к нереалистичным фантазиям. Сопоставляя содержание ассоциаций-фантазий с тем, что уже было известно об изменениях личности и мотивационной сферы данного индивида, Роршах пришёл к заключению, что эти ассоциации эквивалентны содержанию сновидений. Таким образом, оказалось, что чернильные кляксы способны раскрыть глубоко скрытые желания или страхи, лежащие в основе длительных неразрешимых личностных конфликтов.

Значимая информация о потребностях личности, о том, что делает человека счастливым или печальным, что волнует его, а что он вынужден подавлять и переводить в форму подсознательных фантазий, может быть извлечена из содержания или «сюжета» ассоциаций, вызываемых чернильными пятнами. В современной практической психологии тест используется в большей мере для определения предрасположенности индивидуума к определённым психологическим проблемам, например, склонности к депрессиям.

После смерти Роршаха его работа была продолжена многими клиническими психологами и психиатрами. Тест получил дальнейшее развитие как в теории, так и на практике. Валидность, адекватность и эффективность теста Роршаха до сих пор окончательно не установлена. Тем не менее, он помогает психологу и психиатру получить важные данные для диагностики личности и её нарушений, которые могут быть клинически проверены.

Общие сведения 
Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с чёрно-белыми и цветными симметричными аморфными изображениями.

Проводящий исследование предлагает испытуемому посмотреть на бумажный лист с чернильным пятном неправильной формы и просит описать, что изображено на этом «рисунке». Психодиагностика личности проводится по специальной методике толкования.

Каждый ответ формализуется с помощью специально разработанной системы символов по следующим пяти счётным категориям:

 локализация (выбор для ответа всего изображения или его отдельных деталей);
 детерминанты (для формирования ответа могут быть использованы форма изображения, цвет, форма совместно с цветом и т. д.);
 уровень формы (оценка того, насколько адекватно форма изображения отражена в ответе, при этом в качестве критерия используются интерпретации, получаемые наиболее часто);
 содержание (ответ может касаться людей, других животных, неодушевленных предметов и т. д.);
 оригинальность — популярность (оригинальными считаются очень редкие ответы, а популярными те, которые встречаются не менее чем у 30 % обследуемых).

Содержание ответов обозначается следующими символами:
 Н — человеческие фигуры, целые или почти целые
 (Н) — человеческие фигуры, лишённые реальности, то есть представленные как рисунки, карикатуры, скульптуры, или как мифологические существа (чудовища, ведьмы)
 (Hd) — части человеческих фигур
 А — фигура другого животного, целая или почти целая
 (А) — мифологическое животное, чудовище, карикатура, рисунок животного
 Ad — части животного, обычно голова или лапы
 At — внутренние органы человека (сердце, печень и т. д.)
 Sex — ссылки на половые органы или на сексуальную деятельность или указания на таз или нижнюю часть тела
 Obj — предметы, сделанные людьми
 Aobj — предметы, созданные из животного материала (шкура, мех)
 Aat — внутренние органы животных
 Food — пища, например мясо, мороженое, яйца (фрукты и овощи относятся к растениям)
 N — пейзажи, вид с воздуха, заход солнца
 Geo — карты, острова, заливы, реки
 Pl — растения всех видов, включая цветы, деревья, плоды, овощи и части растений
 Arch — архитектурные сооружения: дома, мосты, церкви и т. д.
 Art — детский рисунок, акварель, где нарисованное не имеет специфического содержания; рисунок пейзажа будет N и т. д.
 Abs — абстрактные концепции: «власть», «сила», «любовь» и др.
 Вl — кровь
 Fi — огонь

Более редкие виды содержания обозначаются целыми словами: Smoke, Mask, Emblem и т. д.

Пример формата записи ответов при тесте:
 Карточка II, Верхняя красная область — «Винтовая лестница» (указывает на оттенки): D FK Arch 1,5
 Карточка VII, «Резные бюсты женщин с перьями на голове, устремлённые вперёд»: W Fc → М (Hd) 3,0
 Карточка VII, Левая средняя область — «Придворный клоун. Он говорит что-то смешное и злое»: D Fc Нd 3,0.

Критика 
Тест вызывает полемику, в 1999 году запрашивался мораторий на использование теста для клинических и экспертных целей. Рядом скептиков отнесён к псевдонаучным методам.

Галерея

См. также 
 Методика чернильных пятен Хольцмана

Примечания

Литература 
 Белый Б. И. Тест Роршаха: практика и теория /Под ред. Л. Н. Собчик. — : Дорваль, 1992. — 200 с.
 Бурлачук Л. Ф. Введение в проективную психологию. — Киев: Ника-центр; Вист-С, 1997. — 128 с.
 Рауш де Траубенберг Н. К. Тест Роршаха: Практическое руководство. — : Когито-Центр, 2005. — 255 c.
 Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. — : Издательство МГУ, 1980. — 176 с.
 Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Глава 6. Проективные методы. Метод Роршаха. — : Медицина, 1983. — 312 с.

Ссылки 
 Описание обработки и интерпретации теста Роршаха
 Бланки для проведения тестирования и обработки данных.

Психодиагностические методики
Проективные методики